Даллин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даллин, Александр (1924—2000) — американский историк-советолог, политолог-международник, специалист по России и Восточной Европе.
 Даллин, Сайрус (1861—1944) — американский скульптор и стрелок из лука, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.